Мёркли, Ме́ркли () — англоязычная фамилия.

Известные носители:
 Мёркли, Джефф (род. 1956) — американский политик, сенатор США.
 Мёркли, Ларри — канадский кёрлингист, чемпион мира.